Феопе́мпт и Фео́на Никомидийские (; ум. 303 год) — христианские мученики, убитые язычниками в начале IV века. Память в Православной церкви совершается .

Жизнеописание 
Феопемпт и Феона пострадали во время гонения на христиан при императорах Диоклетиане (284—305) и Максимиане (284—305). Преследования христиан обострились после того, как в Никомидийском императорском дворце случился пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и затем начали жестокие гонения против христиан. В Никомидии в день Рождества Христова было сожжено в храме до двадцати тысяч молящихся. В 302 году пострадал Анфим Никомидийский, принял смерть за Иисуса. Но гонения не устрашили христиан: они твёрдо исповедовали свою веру и принимали мученическую смерть за Христа.

Феопемпт был преемником Анфима, епископом в Никомидии. Обличая идолопоклонства, Феопемпт проповедовал веру в единого Бога — Иисуса Христа. Царь позвал Феопемпта, но придя, к царю Феопемпт отказался выполнить его требование — поклониться идолу Аполлону. За неповиновение Феопемпта бросили в раскалённую печь, но он остался жив. Ночью царь с отрядом воинов пошёл к печи и там действительно увидел святого живым и молящимся Богу. Приписывая свершившееся чудо действию волхвованию, Диоклитиан приказал морить святого Феопемпта голодом и жаждой в течение 22 дней, но волей Божией мученик был сохранён.

Будучи суеверным, не веря в силу Бога, царь считал, что Феопемпт обыкновенный волхв. Для того чтобы победить силу волхований Феопемпта царь приглашает собственного волхва — Феону. Феона приготовил лепёшку, в которую вкладывает яд и предлагает съесть её Феопемпту, последний съедает лепёшку и остаётся жив. Феона делает новую лепёшку с более сильнодействующим ядом. Съев лепёшку, Феопемпт остаётся невредим. После этого Феона сам объявляет себя христианином. Их обоих царь отправляет в тюрьму. В тюрьме епископ крестит Феону и даёт ему новое имя в святом крещении — Синезий ( — исполненный разума, благоразумный).

Царь выводит Феопемпта из тюрьмы, подвергает его новым мучениям, а затем отрубает ему голову. Феона, отказывается принести жертву идолам, после чего его живым закапывают по приказанию царя в глубокий ров, где он умирает.

Гимнография 
Служба Феопемпту и Феоне помещена в Минею, она совершается 5 января, в предпразднество Просвещения, этот же день совершается и память преподобной Синклитикии Александрийской. По этой причине служба состоит из трёх составных частей. Святым Феопемпту и Феоне посвящены три стихиры на «Господи воззвах», канон седьмого гласа без кондака.

Седален мученикам, глас 1:

Иконография 
Иконописец и академик В. Д. Фартусов в своём труде «Руководство к писанию икон святых угодников Божиих. Пособие для иконописцев» об иконографии мучеников пишет следующее: "Св. Феопепмт типа греческого, средних лет, с небольшой кругловатою бородой, в фелоне и омофоре. Ему можно писать хартию с его изречением: «Доко́ле окая́нне ослепле́нное и́маше се́рдце, и не познава́еши Бога́ и́стиннаго» или «Благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода моего́ Иису́са Христа́, сподо́бивый мя дости́гнути того́ дне, его́же по вся времена́ жела́х, молю́ у́бо Тя, Го́споди, помяни́ мя всегда́ и в час сей». Св. мученик Феона, в христианстве Синезий — типом египтянин, с большой проседью, с большой широкой бородой, волосы длинны; в тунике и длинном плаще, как волхв, одежда богатая с широким по тунике поясом. Можно писать и хартию с его изречением: «Христиа́нин есмь и Распя́тому поклоня́юся, Несть ина́го Бо́га, на Него́же бы упова́ти, ра́зве еди́наго Иису́са».

Примечания

Литература 
 ВЕЛИКИЕ МИНЕИ ЧЕТЬИ, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Январь, тетрадь 1, дни 1-6. Москва, 1910. стр. 99
 

 Νικόδημος ο Αγιορείτης «Συναξαριστής των Δώδεκα μηνών του ενιαυτού», 1805—1807, στην Ι.Μ.Παντοκράτορος , εκδ.Βενετία, 1819 σελ. 364
 ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ Οἱ Ἅγιοι Θεόπεμπτος καὶ Θεωνᾶς 5 Ιανουαρίου
 Acta Sanctorum (Volume 1) р. 127
 Минологий Василия II 5 января (PG 117 col. 241)

Ссылки 
 Святые мученики Феопемпт и Феона

Православные святые
Священномученики
Умершие в 303 году
Христианские святые IV века
Никомидийская митрополия